Kabinett Geiß steht für folgende Regierungen Badens:
 Kabinett Geiß I (1918 bis 1919)
 Kabinett Geiß II (1919 bis 1920)